Денинг — фамилия:
 Дёнинг, Адольф Адольфович (1907—1946) — депутат Верховного Совета СССР.
 Денинг, Николай Яковлевич (1951—2021) — аким города Рудный (30 апрель 2004 — 12 июнь 2011).

См. также
 Деннинг